Van de Bilt / Van der Bilt is een Nederlandse en Vlaamse familienaam. Deze kan verwijzen naar de volgende artikelen:

Personen
 Charles Ludovicus van de Bilt (1869 - 1949), Nederlands journalist en politicus
 Cornelis Lodewijk van der Bilt (1875 - 1947), Nederlands ingenieur en politicus
 Jan van der Bilt (1876 - 1962), Nederlands astronoom
 Christiaan Wilhelm Jozeph (1886 - 1975), Nederlands vakbondsleider en politicus
 Erika van de Bilt, Nederlands atlete

Overig
 Van de Bilt (bedrijf), Belgisch hofleverancier en teler/verwerker van vlas
 De Bilt (dorp)
 De Bilt (gemeente)

Gelijkende namen
 Vanderbilt